Godzilliidae är en familj av kräftdjur. Godzilliidae ingår i ordningen Nectiopoda, klassen Remipedia, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Godzilliidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Remipedier
Godzilliidae